Springdale Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Springdale Township (Arkansas)
 Springdale Township (Iowa)
 Springdale Township (Kansas)
 Springdale Township (Michigan)
 Springdale Township (Minnesota)
 Springdale Township (Nebraska)
 Springdale Township (Pennsylvania)
 Springdale Township (Lincoln County, South Dakota)
 Springdale Township (Roberts County, South Dakota)